Sachs – nazwisko występujące często w krajach niemieckojęzycznych, oznaczające człowieka pochodzącego z Saksonii.

Osoby noszące nazwisko Sachs 
 Jeffrey Sachs – ekonomista amerykański
 Nelly Sachs – poetka niemiecka, Laureatka Nagrody Nobla (1966 r)
 Andrew Sachs – brytyjski aktor niemieckiego pochodzenia 
 Hans Sachs – poeta niemiecki XVI w., meistersinger 
 Curt Sachs – niemiecki muzykolog, twórca nowoczesnej instrumentologii
 Karl Sachs – niemiecki zoolog, badacz węgorzy elektrycznych
 Ernst Sachs – niemiecki przedsiębiorca, wynalazca torpeda w rowerze
 Bernard Sachs – amerykański neurolog, opisał chorobę nazywaną obecnie choroba Taya-Sachsa
 Robin Sachs – angielski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
 Tadeusz Sachs – polski przedwojenny hokeista, olimpijczyk
 Julius von Sachs – botanik i fizjolog niemiecki
 Hans Sachs – niemiecki lekarz, serolog

Pozostałe znaczenia 
 Sachs – niemiecka marka motocykla